Ру́дный Алта́й может означать:

 Рудный Алтай — юго-западная пониженная часть Алтая, на территории которой сосредоточены значительные месторождения полиметаллических руд.
 «Рудный Алтай» — восточно-казахстанская областная газета, издаваемая в Усть-Каменогорске.